Hermógenes puede referirse a:

 Hermógenes (filósofo), discípulo de Sócrates
 Hermógenes (alfarero), alfarero griego
 Hermógenes (arquitecto), natural de Alabanda, floruit 180 a. C.
 Hermógenes de Moscú
 Hermógenes de Tarso
 Hermógenes (jurisconsulto)
Personas con este nombre:
 Hermógenes Afonso de la Cruz
 Hermógenes Conache
 Hermógenes Irisarri
 Hermógenes López
 Hermógenes Maza
 Hermógenes Pérez de Arce Ibieta
 Hermógenes Pérez de Arce Lopetegui
 Hermógenes Ruiz
 Hermógenes Valente Fonseca